Proteus é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Proteus Hauser 1885 - um gênero de bactérias da família Enterobacteriaceae;
Proteus  Laurenti, 1768 - um gênero de anfíbio da família Proteidae.

Desambiguações de gêneros biológicos